Симбак има више значења:

 Симбак, Ел Порвенир (Франсиско Леон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Симбак (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику